Камондо (Camondo) — фамилия. Носителями являются представители одноимённой династии.

Династия Камондо 
 Камондо, Абрахам Соломон (1781—1873) — османский и французский банкир.
  (1829—1886)
 Камондо, Исаак де (1851—1911) — французский банкир, генеральный консул Османской империи во Франции, коллекционер искусства.
  (1830—1889)
  (1860—1935)

См. также 
 Музей Ниссим-де-Камондо
 Школа Камондо